Kyllingiella är ett släkte av halvgräs. Kyllingiella ingår i familjen halvgräs. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvgräs
Kyllingiella